Le sigle NRO peut signifier :
 , une agence de renseignement des États-Unis ;
 neurone récepteur olfactif ;
 nœud de raccordement optique ;
 , l'association des cinq registres Internet régionaux.